El Gran Premi de Catalunya de motociclisme de 2009 va ser el sisè gran premi de la temporada 2009 de motociclisme. Es va disputar entre el 12 i el 14 de juny del 2009 al Circuit de Montmeló, Catalunya.

Resultats

Moto GP

250cc

125cc

Enllaços externs 
 Resultats al lloc web oficial de Moto GP

Grans Premis de motociclisme de 2009
Competicions esportives del 2009 a Catalunya
2009